Алексей Михеев:
 
 Михеев, Алексей Кириллович (1925—2001) — токарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда, Лауреат Госпремии СССР.